DIL est un code qui peut signifier :
 .

DIL est un sigle qui peut signifier :
 Dual Inline Package, une forme particulière de boîtier de circuit intégré.

 Dil, film indien de Junaid Zamindar sorti en 1946 ;
 Dil, film indien d’Indra Kumar sorti en 1990 ;
 Dil, film indien de V. V. Vinayak sorti en 2003.

Code